Vasile Ungureanu se poate referi la:

 Vasile Ungureanu, fost senator român în legislatura 1996-2000 ales în județul Gorj pe listele partidului PNL.
 Vasile Ungureanu,  fost jucător român de polo pe apă.